Елизаветка — название населённых пунктов:

Россия 
 Елизаветка — деревня в Нижнеингашском районе Красноярского края.

Украина 
 Елизаветка — село в Катеринопольском районе Черкасской области.